Clive Rowlands (né en 1938), joueur de rugby à XV ;
 
 Gena Rowlands (née en 1955), actrice américaine ;
 Martin Rowlands (né en 1979), joueur irlandais de football ;
 Tom Rowlands, membre du groupe The Chemical Brothers ;